Ojitos puede referirse a:
La localidad de Ojitos de Santa Lucía, México.
El noveno disco como solista del músico argentino Gillespi.